Наследов — фамилия; имеет женскую форму Наследова.
 Наследов, Борис Николаевич (1885—1942) — русский и советский геолог, исследователь геологии рудных месторождений Средней Азии.
 Наследов, Дмитрий Николаевич (1903—1975) — советский физик, лауреат Ленинской премии и Государственной премии СССР.